Arnaud Mazzone (né le  à Garges-lès-Gonesse en France) est un joueur français de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Carrière en club
Formé aux Chiefs de Garges, il part tenter l'aventure du haut niveau en rejoignant les Dragons de Rouen. Il n'y reste qu'une saison avant de revenir à Garges. En 2000, il rejoint les Gothiques d'Amiens où il évolue durant quatre saisons. Il quitte le club picard sur un titre de Champion de France, et après une saison à Dijon, il revient dans son club formateur de Garges-lès-Gonesse.

Palmarès
 2000-2001 :
 Vainqueur du Championnat du monde Division 1 des moins de 20 ans.
 2003-2004 :
 Vainqueur de la Ligue Magnus

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999 || Dragons de Rouen|| Ligue Magnus|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Chiefs de Garges|| Division 2 || 18|| 4|| 1|| 5|| 94|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002 || Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| || 2|| 3|| 5|| || || 0|| 0|| 0|| 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| 26|| 4|| 1|| 5|| 30|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004 || Gothiques d'Amiens|| Ligue Magnus|| 24|| 2|| 3|| 5|| 14|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2004-2005 || Ducs de Dijon|| Ligue Magnus|| 28|| 2|| 2|| 4|| 22|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2005-2006 || Chiefs de Garges|| Division 1|| 28|| 4|| 14|| 18|| 108|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || Chiefs de Garges|| France 2|| 27|| 7|| 15|| 22|| 175|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || Chiefs de Garges|| France 2|| 26|| 2|| 14|| 16|| 94|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Français volants de Paris || Division 3 || 7 || 3 || 8 || 11 || 10 || 3 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2009-2010 || Français volants de Paris || Division 2 || 18 || 4 || 7 || 11 || 40 || 8 || 1 || 1 || 2 || 24
|-
| 2010-2011 || Français volants de Paris || Division 2 || 15 || 5 || 1 || 6 || 80 || 3 || 3 || 0 || 3 || 27
|-
| 2011-2012 || Français volants de Paris || Division 2 || 19 || 7 || 10 || 17 || 66 || 5 || 2 || 1 || 3 || 16
|-
| 2012-2013 || Français volants de Paris || Division 2 || 8 || 0 || 2 || 2 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Élans de Champigny || Division 2 || 11 || 1 || 2 || 3 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 3 || 6 || 9 || 34 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 2 || 10 || 12 || 20 || 4 || 0 || 6 || 6 || 6
|-
| 2016-2017 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 2 || 10 || 12 || 51 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2017-2018 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 2 || 7 || 9 || 52 || 2 || 0 || 0 || 0 || 29
|-
| 2018-2019 || Français volants de Paris || Division 2 || 18 || 0 || 5 || 5 || 34 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4

Carrière internationale

| 1999 ||  - 18 ans|| Championnat du monde - 18 ans
| 5 || 0 || 3 || 3 || 8 || 
|- 
| 2000 ||  - 20 ans|| Championnat du monde junior
| 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|- 
| 2001||  - 20 ans|| Championnat du monde junior
| 5 || 0 || 2 || 2 || 8 || -1

Notes et références 
 

Naissance dans le Val-d'Oise
Naissance en février 1981
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Français volants de Paris
Joueur du Dijon Hockey Club
Défenseur de hockey sur glace